Beaver Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Beaver Creek (Colorado)
 Beaver Creek (Minnesota)
 Beaver Creek (Montana)